Collodi, un hameau de la commune de Pescia, en province de Pistoia en Toscane
 Carlo Collodi nom de plume de Carlo Lorenzini, l'auteur de Pinocchio
 Collodi Nipote, nom de plume de Paolo Lorenzini, neveu de Carlo Lorenzini